Бектабеков — фамилия грузино-армянского происхождения.

Бектабеков, Александр Евсеевич  (1819—1876) — князь, российский генерал и военный писатель.
Бектабеков, Евсей Александрович (1851—1893) — князь, подполковник, кавалер ордена Св. Георгия IV степени, сын Александра Евсеевича.
Бектабеков, Соломон Иванович (1803—1860) — генерал-майор, участник Кавказских походов.